toczek – nazywany także pszczelnikiem. To miejsce w którym znajdują się ule z pszczołami.
 toczek – rodzaj zielenicy, jednokomórkowego glonu
 toczek – nakrycie głowy
 toczek – rodzaj ochronnego nakrycia głowy stosowanego w jeździectwie
 toczek – podstawowy element koła garncarskiego

Nazwy geograficzne 
 Toczek – osada w woj.pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Toczek – strumień we Wrocławiu, dopływ Ślęzy
 Toczek – góra w Masywie Śnieżnika w Sudetach w pobliżu Międzygórza

Osoby 
 Dariusz Toczek – aktor
 Edward Toczek – autor Wspomnień syberyjskiego zesłańca
 Marek Toczek – wiceadmirał
 Sławomir Toczek – polski strongman
 Tadeusz Toczek – polski nauczyciel, poseł na Sejm PRL I, II, III, IV i V kadencji